Andersonia – obszar niemunicypalny w Mendocino County, w Kalifornii 
 Andersonia Boulenger, 1900 – rodzaj ryb z rodziny Amphiliidae
 Andersonia R. Br. – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych